A Supercopa Europeia de 1994 foi disputada entre Arsenal e Milan. O resultado da partida (1ª e 2ª mão) foi de 0-2.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1994